Kecamatan Tanjung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tanjung (distrikt i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Tanjung District, distrikt, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar